Schultingh ist der Familienname folgender Personen:

 Antonius Schultingh (auch: Anton Schulting, Schultingius; 1659–1734), einer der wichtigsten Vertreter eine der niederländischen humanistischen Rechtsschule
 Johann Schultingh (auch: Johann Schulting; Schultingius; 1630–1666), niederländischer Historiker